Lagoa Azul, portugiesisch wörtlich für „blaue Lagune“, aber auch für „blauer See“, steht für:

 Lagoa Azul (Ilha Grande), Lagune der Insel Ilha Grande im Bundesstaat Rio de Janeiro in Brasilien
 Lagoa Azul (São Tomé), Bucht im Norden der Insel São Tomé
 Teilsee des Lagoa das Sete Cidades auf der Azoren-Insel São Miguel in Portugal